Les élections municipales en Martinique ont lieu le  avec un second tour initialement prévu le . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19).

Maires sortants et maires élus

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Basse-Pointe 
 Maire sortant : Marie-Thérèse Casimirius (PPM)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Bellefontaine 
 Maire sortant : Félix Ismain (PPM)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Case-Pilote 
 Maire sortant : Ralph Monplaisir (LREM)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Ducos 
 Maire sortant : Charles-André Mencé (RDM) ne se représente pas.
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Fort-de-France 
 Maire sortant : Didier Laguerre (PPM)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections municipales en France
 Élections municipales françaises de 2020
 Liste des communes de la Martinique
 Politique en Martinique

Martinique
Municipales